Тришкина:

 Тришкина — река в России и Казахстане, протекает в Саратовской области.
 Тришкина, Анна Игоревна (род. 1987) — российская актриса и модель.